Krokar je lahko:

 krokar (Corvus corax) – ptič iz družine vranov
 Krokar (gora) – vrh na Kočevskem v Sloveniji
 Krokar (gozd) − bukov pragozd in naravni rezervat na Kočevskem v Sloveniji
 Krokar (ozvezdje) – majhno južno ozvezdje
 »Krokar« – pesem Edgarja Allana Poeja